Beato Vivaldo da San Gimignano (†1320), terziario francescano, venerato come beato, ricordato il 1º maggio;
 San Vivaldo (Montaione), frazione del comune toscano di Montaione;
 Chiesa di San Vivaldo, chiesa dedicata al beato Vivaldo, nella frazione di Montaione, san Vivaldo;
 Convento di San Vivaldo, convento sito a san Vivaldo, frazione del comune di Montaione.